Onou, une île des États fédérés de Micronésie ;
 Onou l'autre nom d'Héliopolis en Égypte.